Bukovany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Bukovany (deutsch Bukowan), Gemeinde im Okres Benešov; siehe Bukovany u Týnce nad Sázavou
Bukovany (deutsch Bukowann), Gemeinde im Okres Hodonín; siehe Bukovany u Kyjova
Bukovany (deutsch Bukowan), Gemeinde im Okres Olomouc; siehe Bukovany u Olomouce
Bukovany (deutsch Bukowan), Gemeinde im Okres Příbram; siehe Bukovany u Kozárovic
Bukovany (deutsch Bukwa), Gemeinde im Okres Sokolov; siehe Bukovany u Sokolova
Bukovany (deutsch Bokven), Ortsteil von Nový Bor, Okres Česká Lípa